Bertacchi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Bertacchi (1869–1942), italienischer Dichter, Romanist, Italianist und Literaturwissenschaftler
 Pellegrino Bertacchi (1567–1627), italienischer Bischof